Pondok Kopi (Teras Terunjam), een plaats in Indonesië
Pondok Kopi (Duren Sawit), een plaats in Duren Sawit, Jakarta Timur (Oost-Jakarta) in de provincie Jakarta, Indonesië.

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing